Пётр Петрович Ро́гонов (1942 - 2009) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ III созыва.

Биография 
Родился 6 октября 1942 года в селе Рогово Почепского района Орловской области (ныне — Брянской области).

Окончил Новозыбковский педагогический институт. Кандидат философских наук, доцент. Заведовал кафедрой философии и истории Института транспортного машиностроения в Брянске.

В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы РФ от Почепского одномандатного округа. Член фракции КПРФ.

Примечания 

Выпускники Брянского государственного университета
Преподаватели Брянского технического университета
Члены КПСС
Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов